Станция представлена четырьмя путями и двумя боковыми платформами, обслуживающими внешние пути, окрашена в синие цвета. Название представлено как в виде мозаики на стенах, так и в виде чёрных табличек на колоннах.

Станция имеет несколько выходов. Есть несколько мезонинов, где располагаются турникеты. Существует возможность бесплатного перехода между платформами. Рядом со станцией расположен Торговый центр Куинса. К нему даже есть прямой выход, правда он не работает. На данный момент работает только два выхода — к перекрестку Бульваром Куинс с 59-й авеню и с Бульваром Вудхэйвен.

Станция меняла своё название несколько раз. Изначально она открыта под названием Woodhaven Boulevard — Slattery Plaza. Это название использовалось дольше других. В 1972 году рядом со станцией был открыт Торговый центр Квинса, но изменения название станции произошло только в конце 1980-х. В 1990 году станция была реконструирована. Тем не менее название станции не поменяли, оставив как и раньше — Woodhaven Boulevard — Slattery Plaza. Вскоре в названии Woodhaven Boulevard — Queens Mall была убрана приставка Queens Mall. С тех пор станция называется Woodhaven Boulevard. Мозаики на стенах так и не поменяли, несмотря на то что Слаттери-плаза уже давно снесена.

Существовали многочисленные планы реконструкции станции. Было предложено снабдить центральные пути платформой для экспресс-поездов. Один из проектов начали реализовывать, расширив прилегающие части тоннелей. На этом все работы закончились, и об их возобновлении ничего не говорится.

Примечания

Ссылки 
 Queens Boulevard Line|Woodhaven Boulevard/Queens Mall
 Station Reporter — R Train
 Station Reporter — M Train
 MTA’s Arts For Transit — Woodhaven Boulevard (IND Queens Boulevard Line)
 The Subway Nut — Woodhaven Boulevard Pictures 
 Woodhaven Boulevard entrance from Google Maps Street View
 Horace Harding Boulevard (Long Island Expressway) entrance from Google Maps Street View